Рыжково — деревня в Череповецком районе Вологодской области.

Входит в состав Коротовского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Коротовский сельсовет.

Расстояние до районного центра Череповца по автодороге — 59 км, до центра муниципального образования Коротово по прямой — 8 км. Ближайшие населённые пункты — Шейно, Песье, Спирово.

По переписи 2002 года население — 9 человек.

Примечания

Ссылки 
 Рыжково в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Череповецкого района